XWW steht für:
 Wien Westbahnhof (IATA-Code), österreichischer Bahnhof

xww steht für:
 Wemba Wemba (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache im Gebiet des Murrumbidgee River, New South Wales

Abkürzung